Тетеревятка — река в России, протекает в Саратовской области, Волгоградской области
 Тетеревятка — село в Жирновском районе Волгоградской области, Россия